Como Latinidade (latim: Latinitas) entendemos o conjunto dos povos latinos e seu respectivo modo cultural e social de ser.

Antes da fundação de Roma, os povos que habitavam a região da Itália eram chamados "itálicos", de origem indo-européia. Eles chegaram à região, muito antes da destruição de Troia e mesclaram-se aos nativos, dando origem a grupos e subgrupos (latinos, faliscos, prenestinos, úmbrios, oscos etc.). O povo latino era o mais famoso desses grupos e habitava os arredores de Roma, na Itália central. 

Não se pode afirmar que tenha havido ou que haja uma raça latina. É notório, porém, que há um grupo latino de povos ou nações que se tornaram irmãos por afinidades linguísticas e por um desenvolvimento histórico comum. Esses povos habitam hoje o Oeste, o Leste e o Sul da Europa, espalhando-se também pelas Américas Central e do Sul. 

Seja qual for a origem exata dos povos latinos, sabe-se que não só se uniram a outros povos, como também mesclaram seus costumes. Pode-se dizer que a característica principal do povo latino é a da pluralidade. Dessa forma, o conceito de "latinidade" se amplia, ganhando a forma do pluralismo cultural e da miscigenação. 

O Brasil é um país com profundas raízes latinas, trazidas pelos colonizadores portugueses e reforçadas pela imigração dos trabalhadores italianos e de outros povos. Mas nossa latinidade torna-se única e fortalecida quando percebemos a contribuição negra e indígena à nossa cultura. 

Essa "tropicalização" da latinidade fez do Brasil um gigante pluricultural que pode enfatizar as palavras de Jorge Amado:

"Sou brasileiro puro-sangue [...] uma mistura de português, de negro, de índio, de italiano e, possivelmente, em medida igual, de alemão e de árabe"

De um modo mais amplo, a palavra “latinidade” também se estende a:

Determinados Períodos de Filologia Clássica da Literatura Latina, como a Era de Ouro da Literatura Latina (literatura clássica em latim) e a Era de Prata da Literatura Latina (literatura pós-clássica).
O domínio geral da língua latina.
O estudo literário da língua latina.
O estudo dos principais e mais difíceis escritores latinos.
Especialmente na retórica romana, a forma mais pura do modo romano de viver, visto que os romanos eram considerados a “raça latina”.
Direito Latino, no Império Romano, um estatuto especial para os habitantes originais do Lácio, entre cidadania e o direito dos povos estrangeiros.
Pertencer a um descendente dos romanos, suposta “raça latina”.

Dia da Latinidade 

O dia 15 de maio foi escolhido o Dia Internacional da Latinidade no intuito de preservar as diferentes identidades nacionais e suas comunidades linguísticas e culturais. A União Latina/UL, Foro permanente dos governos de 36 países latinos, reunido na UNESCO, decidiu criar na data acima mencionada o Dia da Latinidade, que foi aprovado pelo Conselho Executivo da UL, durante o XIX Congresso no dia 25 de setembro de 2000. A partir do dia 15 de maio,se comemora a constituição da UL como organismo internacional, isto assinala o inicio de um período no qual os estados latinos tem criado mecanismos que permitem preservar a riqueza - no seu mais amplo espectro - do mundo latino, para projetá-la no futuro.

Ligações Externas 

Mercosul Educacional: 
Paulinas Online: 
Dicionário Priberam: 

 
Latim
Latim